Faxe kan syfta på:

 Faxe – en dansk tätort
 Faxe kommun – kommun i Region Själland
 Faxe kyrka – en kyrka som ligger i stationssamhället Faxe i Faxe kommun
 Fakse kommun – en tidigare kommun 1970-2006, numera ingående i den utvidgade Faxe kommun.
 Faxe Bryggeri – ett bryggeri i Faxe på Själland med varumärken Faxe Fad och Faxe Export
 Faxe Kondi – en dansk läsk producerad av Faxe Bryggeri
 Faxe - Ett Malmöföretag grundat år 1906. Acetylen, syrgas, samt bilbatterier under varumärket NOACK.
 Faxe (släkt) – en skånsk präst- och köpmannasläkt, vars mest kände medlem är biskop Wilhelm Faxe
 Ad. Faxe & Söner – en vin- och spritimportfirma i Malmö, grundad av medlemmar av ovanstående släkt
 Faxe – smeknamn för handbollsspelaren Staffan Olsson
 Faxe (ord) – ett fornnordiskt ord för häst
 Faxe – ett dialektalt ord för gräset råglosta
 "Faxe" - smeknamn på den danske fotbollsspelaren John Jensen